Дженчу (, Жаьнчие) — покинутое село в Галанчожском районе Чечни. Находиться в исторической области Ялхарой мохк.

География 
Расположено на юго-западе Ачхой-Мартановского района, на границе с Ингушетией.

История 
До депортации чеченцев в Среднюю Азию в с. Дженчу проживали представители чеченского тайпа аккий.

Село Дженчу было ликвидировано в 1944 году во время депортации чеченцев и ингушей. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1956 году чеченцы вернулись на историческую родину, но им было запрещено селится в данном районе.

Примечания

Литература 
 
  

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района
Населённые пункты, упразднённые в 1944 году в Чечне